Diga del Narèt I – diga ad arco situata in Svizzera, nel Canton Ticino, nel comune di Lavizzara, alta 80 m
Diga del Narèt II – diga ad arco a gravità, situata in Svizzera, nel Canton Ticino, nel comune di Lavizzara, alta 45 m